Тустла Чико има више значења:

 Општина Тустла Чико (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тустла Чико (Тустла Чико, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику